Николай Квашнин-Самарин:
 Квашнин-Самарин, Николай Дмитриевич (1841—не ранее 1918) — историк, филолог, краевед.
 Квашнин-Самарин, Николай Николаевич (1883—1920) — полковник лейб-гвардии Преображенского полка, герой Первой мировой войны.